Cet article liste les compositions des équipes qualifiées au championnat d'Europe masculin de handball 2010 organisé en Autriche du 19 janvier au . 

L'âge, le club, le nombre de sélections et le nombre de buts sont en date du .

Légende 
La signification des abréviations est :

Champion d'Europe

Encadrement

Effectif

Finaliste :

Encadrement

Effectif

Médaille de bronze :

Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif 

 Christian Schöne a remplacé Stefan Schröder (blessure au tympan dans le match contre la Pologne) avant le match du deuxième tour en tant que  joueur..

Stefan Schröder, blessé, a été remplacé après le tour préliminaire par Martin Strobel, Michael Kraus ayant contracté un durcissement musculaire à la cuisse lors du dernier match du tour préliminaire.



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif 

 Johan Sjöstrand a intégré l'effectif pour le troisième match du tour préliminaire.



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif 

José Manuel Sierra a remplacé Arpad Sterbik, blessé, à partir du tour principal.



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif



Encadrement

Effectif 

 Szabolcs Zubai a intégré l'effectif pour le troisième match du tour préliminaire.

Sources

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Équipe de France masculine de handball au Championnat d'Europe 2010
 Championnat d'Europe masculin de handball 2010

Liens externes 
 Qualifications sur le site de l'EHF
 Résultats sur le site de l'EHF
 Page dédiée sur le site officiel des Championnats d'Europe

Championnat d'Europe masculin de handball 2010
M2010